Квинт Корнифи́ций () — Римский оратор и поэт. Предполагаемый автор «Риторика для Геренния».

Предполагается, что Корнифиций был членом кружка неотериков, латинских поэтов-новаторов I в. до н.э. Предполагается, что он был близок с Катуллом, который посвятил ему стихотворение (Catullus XXXVIII). 

Во время Гражданской войны Корнифиций сражался на стороне Юлия Цезаря против Помпея. Получил должность иллирийского quaestor pro praetore в 48 г. до н.э., он защитил эту провинцию от нападения флота Помпея. В 46 году до н.э. он был отправлен на Сицилию, возможно в качестве legatus pro praetore, а затем в Сирию, где он участвовал в войне против сторонника Помпея полководца Квитна Цецилия Басса. В следующем году он получил должность претора. Летом 44 г. до н.э.,после убийства Цезаря, сенат назначил его управителем провинции Африка.

Примечания

Литература 

  — P. 180.

Персоналии по алфавиту
Латинские ораторы
Ораторы Древнего Рима
Корнифиции